Torpedo Alley steht für:
Torpedo Alley (Atlantik), Seegebiet im 2. Weltkrieg
Torpedo Alley, Original-Filmtitel von Teufelskerle des Ozeans